Унс Джа́бир (; ) — тунисская теннисистка; финалистка двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2022 и Открытый чемпионат США-2022); победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде; вторая ракетка мира в одиночном разряде.

Победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2011); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2010); бывшая четвёртая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Унс — одна из четырёх детей Самиры и Риды Джабиров; у неё также есть два брата (Хатим и Марван) и одна сестра (Ясмин). С 2015 года замужем за бывшим российско-тунисским фехтовальщиком на рапирах  (род. 1986). Муж помогает Джабир в качестве фитнес-тренера. Унс владеет арабским, французским и английским языками, учит русский.

В теннисе с шести лет; любимое покрытие — твёрдое (хард).

Спортивная карьера

2013 год 
В 2013 году Унс Джабир выиграла свой первый турнир серии Futures. На фьючерсе в родном Тунисе в финале Унс обыграла опытную испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 2-0 (6-3 6-2). Это был первый титул из 4 в этом сезоне для Джабир. В мае Унс выиграла свой первый турнир на травяном покрытии в Японии. На фьючерсе в Фукуоке она дошла до финала и обыграла там бельгийку Ан-Софи Местах со счётом 2-0 (7-6 6-2). Третий фьючерс, на котором одержала победу Джабир, был снова в Японии. И на этот раз финальный состав участников оказался таким же, как и в прошлый раз. И снова сильнее оказалась спортсменка из Туниса 2-0 (6-0 6-2). И наконец свой четвёртый трофей 2013 года Унс завоевала в Канаде, обыграв в финале американку Коко Вандевеге со счётом 2-1 (6-7 6-3 6-3). Все эти достижения позволили ей высоко подняться в рейтинге и закончить сезон на 137 строчке мирового рейтинга WTA.

2016 год 
В 2016 году Унс Джабир смогла завоевать только один титул. На домашнем фьючерсе в Тунисе она обыграла теннисистку из Швейцарии Ромину Опранди со счётом 2-1 (1-6 6-2 6-2). Этот сезон Унс закончила на 196 строчке мирового рейтинга WTA.

2017 год 
2017 год для Джабир начался неплохо, успешно прошла квалификацию на турнир Шеньчжень (Китай). Джабир успешно смогла добраться до 1/8 финала, где уступила Нине Стоянович со счетом 2:1.

На Открытый чемпионат Австралии Джабир не смогла квалифицироваться, несмотря на то что обыграла Якупович со счетом 2:1 и теннисистку из Белоруссии Веру Лапко со счетом 2:1, Унс уступила теннисистке из Китая Чжу Линь со счетом 2:0.

В марте Унс Джабир отправилась на турнир Чжухай (Китай), где смогла добраться до полуфинала, в котором уступила со счетом 2:0.

В мае на Открытом чемпионате Франции Джабир успешно прошла квалификацию и попала в основную сетку. Джабир смогла добраться до 1/16 финала данного турнира, в котором уступила Бачински Т. со счетом 2:0.

В конце июня Унс Джабир успешно смогла пройти квалификационный раунд на турнир Уимблдон (Великобритания), но проиграла в первом же матче в основной сетке Светлане Кузнецовой со счетом 2:0.

В 2017 года не смогла завоевать ни одного титула, но несмотря на это пару раз играла в финалах и очень ровно смотрелась на протяжении всего сезона. Всего Унс Джабир провела 65 матчей, из которых 41 выиграла, а 24 проиграла. Это позволило ей впервые в карьере подняться в первую сотню мирового рейтинга (89).

2018 год 

2018 год для Джабир начался на турнире Сидней (Австралия), на этом турнире она уступила в первом же матче теннисистке Томич С. (Австралия) со счетом 2:1.

На Открытом чемпионате Австралии Джабир не получилось задержаться. Она проиграла в первом же матче теннисистке из России Елене Весниной со счетом 2:0.

На Открытом чемпионате Франции Джабир не смогла преодолеть квалификационный раунд, проиграв теннисистке из Нидерландов Хогенкамп Р. со счетом 2:1.

В июне, после неудачи на Открытом чемпионате Франции, Джабир отправилась на турнир Manchester (Великобритания) и смогла выиграть его, обыграв теннисистку из Испании Соррибес-Тормо С. со счетом 2:0

В 2018 году Джабир выиграла фьючерс на траве в Манчестере. В финале, как уже случалось однажды, ей довелось играть с испанской теннисисткой Сарой Соррибес-Тормо, и вновь Джабир не оставила не единого шанса сопернице и довела встречу до победы со счётом 2-0 (6-2 6-1).

В августе Джабир успешно прошла квалификацию на турнир Открытый Чемпионат США (США), попав в основную сетку на пути у Джабир встала Эшли Барти которая помешала Джабир задержаться в данном турнире, Эшли Барти была сильнее в двух сетах и выиграла матч со счетом 2:0.

В октябре 2018 года пробилась через три квалификационных раунда на турнир Кубок Кремля в Москве, в основной сетке которого в итоге впервые в карьере на турнире WTA дошла до финала, где проиграла в упорнейшей борьбе россиянке Дарье Касаткиной в трёх сетах. По ходу турнира Джабир обыграла Анетт Контавейт, Анастасию Севастову, Слоан Стивенс и Екатерину Макарову.

2019 год 
В июне 2019 года Джабир участвовала в Открытом чемпионате Франции, где проиграла в первом же раунде хорватке Петре Мартич со счётом 1-6 2-6.

На Открытом чемпионате США проиграла в третьем раунде чешке Каролине Плишковой в трёх сетах.

2021 год (первый титул WTA и топ-10) 

Если до 2021 года на счету Джабир был только один финал турнира WTA (Кубок Кремля 2018 года), то за 2021 год Джабир сыграла в трёх финалах и одержала первую победу — в июне тунисская теннисистка выиграла турнир WTA 250 на траве в Бирмингеме, победив в финале Дарью Касаткину (ту самую, которая обыграла Джабир в финале Кубка Кремля 2018 года). На Уимблдоне Джабир была посеяна под 21-м номером и впервые в карьере дошла до 1/4 финала этого турнира. В третьем круге Джабир обыграла в трёх сетах чемпионку Уимблдона 2017 года Гарбинье Мугурусу, а в 4-м круге Унс победила Игу Свёнтек (5-7 6-1 6-1). В четвертьфинале Джабир проиграла второй сеянной Арине Соболенко (4-6 3-6).

В октябре Джабир впервые в карьере дошла до полуфинала турнира WTA 1000, в Индиан-Уэллсе на этой стадии она уступила Пауле Бадосе (3-6 3-6).

Сезон 2021 года Джабир закончила на 10-м месте в рейтинге, поднявшись за год на 21 позицию.

2022 год (два финала Большого шлема и вторая ракетка в мире) 

Из-за травмы спины Джабир пропустила Открытый чемпионат Австралии.

В апреле Джабир дошла до финала турнира WTA 500 в Чарльстоне на зелёном грунте, где уступила Белинде Бенчич в трёх сетах. В мае Джабир впервые вышла в финал турнира WTA 1000 и сразу сумела его выиграть: на грунте в Мадриде со счётом 7-5 0-6 6-2 была обыграла Джессика Пегула. Удачная серия продолжилась на турнире WTA 1000 в Риме, где Джабир вновь дошла до финала, где уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек (2-6 2-6).

На Открытом чемпионате Франции Джабир была посеяна под шестым номером, но неожиданно уже в первом круге проиграла опытной польке Магде Линетт — 6-3 6-7(4-7) 5-7.

В июне Джабир выиграла турнир WTA 500 в Берлине на траве. 27 июня Джабир поднялась на второе место в рейтинге.

На Уимблдонском турнире Джабир была посеяна под третьим номером и впервые в карьере сумела выйти в финал турнира Большого шлема. В первых четырёх кругах Джабир не отдала ни одного сета. В четвертьфинале была обыграна Мария Боузкова из Чехии (3-6 6-1 6-1), а в полуфинале Унс победила Татьяну Марию (6-2 3-6 6-1). Джабир стала первой в истории арабской женщиной, вышедшей в финал турнира Большого шлема. Ранее среди представительниц Африки в финалах турниров Большого шлема в одиночном разряде играли только южноафриканки. В финале Джабир была фаворитом, но проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана (6-3 2-6 2-6).

На Открытом чемпионате США Джабир была посеяна под пятым номером и вышла в финал, в пяти матчах отдав только один сет. В финале уступила польке Иге Свёнтек — 2:6, 6:7.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (10)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (15)

Победы (11) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 12 сентября 2022 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Туниса
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде среди девушек